Ивана Хилкова (; ) — чешская актриса театра и кино.

Биография 
Родилась в 1963 году в Праге, Чехословакия.

Окончила консерваторию в Остраве, затем в 1985 году театральный факультет Академии музыкальных искусств в Праге.

До 1991 года была актрисой в Драматической студии в Усти-над-Лабем, затем два года в пражском театре «На перилах».

С 1993 года — актриса Драматического клуба в Праге.

В кино снимается с начала 1980-х годов. После небольших ролей исполнила главную роль в фильме «Время слуг» (1989), за роль в фильме «Спасибо за каждое новое утро» (1994) была награждена премией «Чешский лев» в категории «Лучшая актриса» .

Первым браком была замужем за актёром Карелом Роденом, в 1990-х вышла замуж за телеведущего Яна Крауса.

Избранная фильмография 
Начина с 1982 и по 2022 год за 40 лет снялась в более чем 100 проектах, в том числе:
 1985 — Другая любовь / Iná láska (Чехословакия) — Инга
 1986 — Папилио / Papilio (Чехословакия) — жена Графа
 1986 — Пейзаж с мебелью / Krajina s nábytkem (Чехословакия) — Павла
 1986 — Хорошее освещение / Dobré svetlo (Чехословакия) — Майка
 1989 — Время слуг / Cas sluhu (Чехословакия) — Дана
 1990 — Московский полицейский Каминский / «Le flic de Moscou» Crime sous hypnose (Франция) — Варвара
 1993 — Наследство, или Блин, ребята, гутентаг / Dedictví aneb Kurvahosigutntag (Чехия) — Ульрихова
 1993 — Семь воронов / Sedmero krkavců (Чехия) — Милада, сестра Вратислава
 1994 — Страстный поцелуй / Vášnivý bozk (Словакия) — Хана
 1994 — Спасибо за каждое новое утро / Díky za kazdé nové ráno (Чехия) — Ольга
 1998 — Лебединое озеро / Jezerní královna (Германия, Чехия) — Королева Озера
 2000 — Жертвы и убийцы / Obeti a vrazi (Франция) — Яна

Примечания

Ссылки 

Выпускники Академии музыкального искусства (Прага)